Мата Кабестро има више значења:

 Мата Кабестро (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата Кабестро (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата Кабестро, Ла Вибора (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику